15. etape af Tour de France 2021 er en 191 km lang  med 4569 højdemeter, som køres den 11. juli 2021 med start i  og mål i Andorras hovedstad . Det er sidste etape inden løbets anden hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

15